Selgenstadt ist der Ortsname von

 Selgenstadt (Kreßberg), Ortsteil der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Selgenstadt (Wolframs-Eschenbach), Ortsteil der Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Selgenstadt (Wüstung) bei Alsenbrück-Langmeil, Rheinland-Pfalz (historische Schreibweise: Selgenstad)

Siehe auch:
 Seligenstadt
 Seligenstädt
 Seelingstädt 
 Seeligstadt